

Geografia

Anson – frazione di Minerbe in provincia di Verona

Anson – città della Contea di Somerset, Maine
Anson – capoluogo della Contea di Jones, Texas
Anson – città della Contea di Chippewa, Wisconsin

Onomastica
Anson – prenome inglese